Die norddeutsche Fußballmeisterschaft 1921/22 war die 16. vom Norddeutschen Fußball-Verband ausgetragene Fußballmeisterschaft. Sieger wurde der Hamburger SV im Endrundenturnier mit einem Punkt Vorsprung vor Holstein Kiel. Durch diesen Sieg qualifizierten sich die Hamburger für die deutsche Fußballmeisterschaft 1921/22, bei der sie nach Siegen über FC Titania Stettin und FC Wacker München das Finale erreichten. Das Finale gegen den 1. FC Nürnberg endete 2:2, auch das Wiederholungsspiel sieben Wochen später endete Unentschieden, nachdem das Spiel von Schiedsrichter Peco Bauwens nach der ersten Verlängerung abgebrochen wurde, als Nürnberg durch Platzverweise und Verletzungen auf sieben Spieler reduziert war. Der Deutsche Fußball-Bund erklärte auf seiner Jahrestagung im November mehrheitlich den HSV zum Deutschen Meister, doch dieser verzichtete sofort anschließend auf diesen Titel.

Modus und Übersicht 
Zu dieser Spielzeit wurde die regionale „Norddeutsche Liga“ noch beibehalten, aber von zwei auf sechs Staffeln erweitert. Zum Nord- und Südkreis der vergangenen Saison kamen ein West-, Ost-, Alster- und Elbekreis. Unter den nunmehr 46 Ligavereinen waren bis auf Vorpommern und den Nordharz alle Bezirke vertreten. Die Sieger dieser Ligen qualifizierten sich für die norddeutsche Fußballendrunde. Zusätzlich war der norddeutsche Titelverteidiger für die Endrunde qualifiziert. Dies war das Glück des Hamburger SV, denn dieser erreichte im Alsterkreis nur Platz 3, was nicht für die Qualifikation zur Endrunde gereicht hätte.

Groß-Hamburg (mit Nordhannover) 
Die Ligavereine aus den Bezirken Hamburg-Altona sowie Nordhannover (Harburg und Wilhelmsburg) waren 1921/22 im Alster- und Elbekreis zusammengefasst. Nach der Spielzeit wurde die regionale „Norddeutsche Liga“ nicht weitergeführt, die Meisterschaftsspiele fanden wieder getrennt nach Bezirken statt (die nach einer Reform der Verbandsstruktur 1922 allerdings in „Kreise“ umbenannt wurden!). Auf diese Weise wanderten auch die Vereine aus Harburg und Wilhelmsburg in den Bezirk (jetzt Kreis) Nordhannover zurück. – So weit war es noch nicht: Es qualifizierten sich diesmal beide Staffelsieger und zusätzlich der Hamburger SV als Titelverteidiger für die norddeutsche Endrunde.

Alsterkreis 

|}

Elbekreis 

|}

Kreisliga Nordkreis 
In der Kreisliga Nordkreis verblieben die restlichen Vereine aus Schleswig-Holstein.

|}

Kreisliga Ostkreis 
Die Kreisliga Ostkreis wurde in dieser Spielzeit neu gebildet, die Mannschaften spielten vorherige Saison im Nordkreis, jedoch nicht erstklassig. Nach dieser Spielzeit wurden die Vereine in Strelitz und Vorpommern der neugegründeten Kreisliga Strelitz-Vorpommern zugeordnet.

|}

Entscheidungsspiel Platz 1:

|}

Kreisliga Südkreis 
In der Kreisliga Südkreis verblieben die Vereine aus dem Raum Hannover und Braunschweig, während die Bremer Vereine ab dieser Spielzeit im neu geschaffenen Westkreis spielten. Zur kommenden Spielzeit wurde die Kreisklasse Südkreis auf zwei Staffeln erweitert.

|}

Kreisliga Westkreis 
Die Kreisliga Westkreis wurde in dieser Spielzeit neu gebildet, in ihr spielten die Vereine in Bremen und im Weser-Ems-Gebiet, die vorherige Saison dem Südkreis zugeordnet waren. Zur kommenden Spielzeit wurde die Kreisliga auf zwei Staffeln erweitert.

|}

Endrunde um die norddeutsche Fußballmeisterschaft 
Die Endrunde um die norddeutsche Fußballmeisterschaft fand in dieser Saison im Rundenturnier statt. Qualifiziert waren die Sieger der sechs Kreisligen und der Titelverteidiger. Der Hamburger SV erreichte seinen zweiten norddeutschen Meistertitel.

|}

HSV: Martens – Beier, Schmerbach – Gröhl, Krohn, Rave – Kolzen, Breuel, Harder, Sommer, van Been (auch eingesetzt: Brauer, Flohr, Halvorsen, Schneider, Ernst, Speyer, Thele, Hermenau)

Quellen 
 
 
 Abschlusstabellen Deutschland 1921/22

Einzelverweise

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1921/22
 Baltische Fußballmeisterschaft 1921/22
 Berliner Fußballmeisterschaft 1921/22
 Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft 1921/22
 Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1921/22
 Südostdeutsche Fußballmeisterschaft 1921/22
 Westdeutsche Fußballmeisterschaft 1921/22

1921
Fußballsaison 1921/22